

Cinema 
 Pursuit of Happiness – film del 2001 diretto da John Putch

Musica 
 Pursuit of Happiness – album dei Beat Farmers 1987
 Pursuit of Happiness – album dei Weekend Players del 2001 
 Pursuit of Happiness – singolo di Kid Cudi del 2010

Televisione 
 Pursuit of Happiness – serie televisiva statunitense